Шалман:
 Шалман (тюрк.) — жаргонное и пейоративное название низкопробного питейного заведения. См. кабак.
 Шалман, Давид (род. 1980) — французский композитор, продюсер, звукорежиссёр и музыкант.
Шалман - коли велика кількість людей метушиться.

Примечания